1000 steht für:
 die natürliche Zahl Tausend
 das Jahr 1000
 Auto Union 1000, deutsches Automobil
 Dodge 1000, japanisch-US-amerikanischer Kleintransporter
 Simca 1000, Automobil
 Bombardier Canadair Regional Jet 1000, kanadisches Flugzeug, siehe Bombardier Canadair Regional Jet#CRJ1000

Siehe auch:
 1000 v. Chr.